I comuni della Calabria sono i comuni italiani presenti nella regione Calabria. Sono 404 e sono così ripartiti (al 1º gennaio 2019):

 80 alla provincia di Catanzaro
 150 alla provincia di Cosenza
 27 alla provincia di Crotone
 97 alla città metropolitana di Reggio Calabria
 50 alla provincia di Vibo Valentia.

Lista (i dati relativi alla popolazione sono quelli risultanti dal censimento del 2011)

Modifiche recenti 
Con i decreti legislativi n. 249 e 253 del 6 marzo 1992, in vigore dal 16 aprile 1992, sono state istituite le province di Crotone e Vibo Valentia, mediante scorporo di territori dalla provincia di Catanzaro.

Con L.R. n. 11 del 5 maggio 2017 è stato istituito, a decorrere dalla stessa data, il comune di Casali del Manco, mediante la fusione dei comuni di Casole Bruzio, Pedace, Serra Pedace, Spezzano Piccolo e Trenta.

Con L.R. n. 2 del 2 febbraio 2018 è stato istituito, a decorrere dal 31 marzo 2018, il comune di Corigliano-Rossano, mediante la fusione dei comuni di Corigliano Calabro e Rossano.

Calabria